Arlanza puede referirse a:

en España 
 Arlanza (C.P. 24319), localidad del municipio de Bembibre, provincia de León.
 Peral de Arlanza, municipio de la provincia de Burgos.
 Arlanza, comarca de la provincia de Burgos.
 Arlanza, río de la provincia de Burgos.
 Arlanza, vino con denominación de origen (DO).

en Estados Unidos 
 Arlanza, barrio de Riverside, California.

Naviera 
 RMS Arlanza, barco transatlántico británico, en servicio entre 1912 y 1938.
 SS Arlanza, barco británico, en servicio entre 1960 y sin-datos.